Estepa blanca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus albidus; 
 el nombre común de la planta Cistus ladanifer;
 el nombre común de la planta Halimium atriplicifolium; o
 el nombre común de la planta Halimium ocymoides.